

Prénom 

 Nelly est un prénom féminin, d'origine celtique ou germanique, dérivé de Hélène, du grec hélê (éclat du soleil). C'est également un diminutif de Noël ou Noëlle. Les Nelly sont fêtées le  et le .

Musique 
 Nelly, de son vrai nom Cornell Haynes Jr., est un rappeur et chanteur américain originaire de Saint-Louis, qui connaît un grand succès depuis le début des années 2000.
 Nelly est le nom d'une chanson du groupe français Superbus.

Cinéma 
 Nelly, film québécois réalisé par Anne Émond, sorti en 2016.

Quelques personnalités prénommées Nelly 
 Nelly Olin, femme politique française de l'UMP et anciennement ministre de l’Écologie et du Développement durable (élue le ). 
 Nelly Furtado, auteur-compositrice-interprète canadienne d'origine portugaise, dont le premier album fut Whoa! Nelly
 Nelly Sachs (1891-1970), écrivaine allemande.

Homonymie de prénom